El término Arroyo Sarandí Chico puede referirse a:

Arroyo Sarandí Chico (Treinta y Tres): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Treinta y Tres.
Arroyo Sarandí Chico (Arroyo Cuaró Grande): curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Sarandí, un afluente del Arroyo Cuaró Grande
Arroyo Sarandí Chico (Arroyo Del Cerro Chato): curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Del Cerro Chato
Arroyo Sarandí Chico (Florida): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Florida.